Datura è un genere di piante delle solanacee;
Datura è un gruppo musicale;
Datura è un videogioco.